A eleição municipal de Macapá em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Jonas Borges (PTB). Foi eleito o novo prefeito Raimundo Costa (PMDB), derrotando Geovani Borges (PFL).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 
As informações aqui mostradas foram retiradas do Correio Braziliense sobre os resultados finais em Macapá,houveram 652 votos Brancos e 987 Nulos 

Macapá-AP
1985